Papathanassiou, auch Papathanasiou geschrieben (griechisch  Παπαθανασίου), ist der Familienname folgender Personen:

 Evangelos Odysseas Papathanassiou (1943–2022), griechischer Komponist und Keyboarder, siehe Vangelis
 Leandros Papathanasiou (* 1926), griechischer Komponist und Sänger, siehe Leo Leandros
 Vassiliki Papathanasiou, verheiratete Freifrau von Ruffin (* 1952), griechisch-deutsche Sängerin, siehe Vicky Leandros